

Administratif 
 Dossier médical partagé
 Dossier médical global

Ammeublement 
 Dossier (siège)

Communication 
 Dossier de presse

Informatique 
 Dossier (voir « Répertoire »)

Médecine 
 Dossier médical
 Dossier pharmaceutique

Technique 
 Dossier technique

Homonymie de titre